Corinth kan syfta på:

 Corinth, Kentucky – en ort i USA
 Corinth, Maine – en ort i USA
 Corinth, Mississippi – en ort i USA

Personer
 Lovis Corinth (1858-1925), tysk konstnär

Se även 
 Korinth (olika betydelser)